Майстер і Маргарита — роман Михайла Булгакова.

Екранізації 
 Майстер і Маргарита (фільм, 1972) — реж. Олександр Петрович (Італія, Югославія)
 Майстер і Маргарита (телесеріал, 1989) — реж. Мацей Войтишко (Польща)
 Майстер і Маргарита (фільм, 1994) — реж. Юрій Кара (Росія)
 Майстер і Маргарита (фільм, 2005) — реж. Іболі Фекете (Угорщина)
 Майстер і Маргарита (телесеріал, 2005) — реж. Володимир Бортко (Росія)

Інше 
 Майстер і Маргарита (рок-опера) (2009) — композитор Олександр Градський
 Майстер і Маргарита (балет) — музична композиція та хореографія Давида Авдиша
 Майстер і Маргарита (мюзикл) (2009) — композитор Валентин Овсянников
 Майстер і Маргарита (опера) (1989) — композитор Євген Глєбов

Див. також 
 Пілат та інші (1972) — реж. Анджей Вайда (Польща)